Соціалісти́чна орієнта́ція — термін, яким за часів Радянського Союзу називали напрям розвитку деяких країн Азії, Африки і Латинської Америки (у 1980-ті роки — приблизно 20 держав), які обрали марксистсько-соціалістичний шлях.

Новітня історія